Partagetraktaat (1661)
 Traktaat van Partage (1732)